Calliotropis regulata är en snäckart. Calliotropis regulata ingår i släktet Calliotropis och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
regulata